Er bestaan meerdere personen met de naam Karadžić:
 Radovan Karadžić, Bosnisch-Servisch politicus (1945-)
 Vuk Karadžić, Servisch taalhervormer (1787-1864)